Charles Tuttle peut être :
 Charles Wesley Tuttle (1829–1881), astronome américain ;
 Charles E. Tuttle (1915–1993), éditeur.

Voir aussi